Список событий в авиации в 1965 году:

События 
 25 февраля — первый полёт пассажирского самолёта DC-9.
 27 февраля — первый полёт самолёта Ан-22 (экипаж лётчика-испытателя Юрия Курилина).
 15 апреля — первый полёт французского среднего транспортного вертолёта Аэроспасьяль SA 330 «Пума».
 18 августа — первый полёт вертолёта Ка-26.
 27 сентября — первый полёт американского штурмовика A-7 «Корсар».

Персоны

Скончались 
 21 мая — Ткачёв, Вячеслав Матвеевич, генерал-майор авиации, выдающийся военный лётчик, Георгиевский кавалер.
 22 августа — Эллен Черч, считается первой в мире стюардессой.

См. также

Примечания